Osoby:
 Marcílio Dias (1838-1865) – marynarz, bohater Marinha do Brasil z czasów wojny paragwajskiej
Technika:
 „Marcílio Dias” – brazylijski niszczyciel z czasów II wojny światowej i okresu „zimnej wojny”
 Niszczyciele typu Marcílio Dias – typ brazylijskich niszczycieli z czasów II wojny światowej i okresu „zimnej wojny”
Sport:
 Marcílio Dias Itajaí – brazylijski klub piłkarski